Zlatica se lahko nanaša na:

 zlatica (Ranunculus), rastlinski rod iz družine zlatičevk
 Zlatica, žensko osebno ime
 kuna zlatica, zver iz rodu kun
 Zlatica, jama med Pršivcem in planino Ovčarija
 Zlatica, mesto v Bolgariji, v Sofijskem okraju
 vila Zlatica ali Hribarjeva vila, vila v Ljubljani (Rožna dolina)